A 2022-es Giro d’Italia a háromhetes olasz kerékpáros körverseny 105. kiírása. A verseny május 6. és 29. között került megrendezésre Magyarországon és Olaszországban, az egyik versenynapon Szlovénia érintésével. A  Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett World Tour versenysorozat egyik legfontosabb eseménye, a Tour de France és a Vuelta a España mellett egyike 2022-ben is a három Grand Tournak.
A győztes az ausztrál Jai Hindley lett, aki a 2020-as Girón elért második helye után ért a csúcsra. Mögötte a 2019-es győztes Richard Carapaz lett a második, míg Mikel Landa a harmadik lett. A legjobb magyar versenyző Valter Attila lett, aki a 35. helyen zárta az olasz körversenyt. A másik két magyar versenyző is sikeresen befejezte a Girót, Fetter Erik a 83., Peák Barnabás pedig 110. a helyen zárta a versenyt.

Grande Partenza
2021 őszén bejelentették, hogy Magyarországról fog rajtolni a verseny. A 2020-as tervekhez hasonlóan Budapestről indult a verseny annyi változással, hogy az időfutam az első szakasz helyett a másodikon volt megtartva. A csapatbemutatóra hagyományosan a rajt előtti csütörtökön került sor a Hősök terén, majd szombaton is innen rajtolt el a verseny.

Az első szakaszon Budapestről Székesfehérvárra haladt a mezőny, onnan pedig Esztergomon keresztül érkeztek meg Visegrádra, ahol egy kisebb hegyi befutóval fejezték be a szakaszt. A második szakaszon a budapesti időfutam következett, a versenyzők a Hősök teréről indultak, onnan a Margit hídon keresztül jutottak át Budára, ahol a Várban volt a befutó. A harmadik szakaszon a mezőny Kaposvárról indult először Nagykanizsa felé, majd onnan a Balaton felé kanyarodtak és az északi parton jutottak el a balatonfüredi befutóhoz.

Résztvevők

Részt vevő csapatok
A versenyen összesen 22 csapat vehet részt. A legmagasabb besorolású 18 WorldTeam csapat részvétele kötelező. Emellett a másodosztályú ProTeam besorolású csapatok közül a 2021-ben legjobb eredményt elért Alpecin-Fenix is indulhat. Tekintettel arra, hogy az UCI a 2021-ben még WorldTeam besorolású Team Qhubeka NextHash csapatnak a World Tour versenyeken történő részvételhez a licenszt nem adta meg 2022-re, így a ProTeam csapatok közül második legjobb eredményt elérő Arkéa–Samsic is automatikusan részt vehetett volna a versenyen. Az Arkéa–Samsic döntése alapján ugyanakkor nem élnek a lehetőséggel. Ennek oka, hogy 2023-tól szeretnék a WorldTeam besorolást megszerezni, így a 2022-es versenyprogramjukat ennek megfelelően optimalizálják, a minél magasabb számú pontszerzés érdekében. 
Az Arkéa–Samsic távolléte miatt fennmaradó három helyen a szervezők által szabadkártyával meghívott csapatok vehetnek részt. 2022-ben, 2021-hez hasonlóan három olasz csapat, a Drone Hopper - Androni Giocattoli, a Bardiani–CSF–Faizanè és az Eolo-Kometa kapott meghívást. 

A résztvevő csapatok az alábbiak, valamennyi csapat nyolc versenyzővel vág neki a versenynek.

Magyar indulók

A versenyen három magyar induló vesz részt (a teljes mezőny 176 fős). Az indulók között van a tavalyi versenyen több napig az összetettet vezető Valter Attila (Groupama–FDJ), valamint Peák Barnabás (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux) és Fetter Erik (Eolo-Kometa). Három magyar induló korábban egy Grand Touron sem vett részt.

Esélyesek a rajt előtt

A 2022-es versenyen korábbi súlyos, edzés közbeni balesete miatt nem tud résztvenni a címvédő Egan Bernal. Szintén nem indul a versenyen Tadej Pogačar és Primož Roglič, mindketten a nyári Tour de France-ra fókuszálnak. A három nagy név távolmaradása miatt a szaklapok a versenyt sokesélyesnek látják a verseny előtt. A legnagyobb esélyeseknek a 2019-es Giro és a tokiói olimpia nyertesét, Richard Carapazt (Ineos Grenadiers), valamint a 2021-es Giro harmadik helyezettjét, a korábbi Vuelta-győztes Simon Yatest (Team BikeExchange–Jayco) gondolták. Az összetettre esélyesek között szerepelt emellett Romain Bardet (Team DSM), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team), valamint Mikel Landa (Team Bahrain Victorious) neve.  Erős versenyre számítanak emellett João Almeida (UAE Team Emirates) és Wilco Kelderman (Team Jumbo–Visma) részéről, akik a 2020-as Girón sokáig harcban álltak az összetettért, valamint azt gondolták, hogy Tom Dumoulin (Team Jumbo–Visma), a 2017-es Giro győztese és Hugh Carthy (EF Education–EasyPost) is az élvonalban tekerhet. 
Indul a versenyen Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), a 2013-as és a 2016-os Giro összetett győztese is, de nem sorolták az esélyesek közé, várhatóan számára a 2022-es az utolsó Giro-részvétel volt, visszavonulását megelőzően.

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz 

A Budapestről induló szakasz a budapesti lassú rajtot követően az Érd -  Martonvásár - Pázmánd - Székesfehérvár - Csákvár - Bicske - Szomor - Esztergom - Pilismarót útvonalon érte el Visegrádot, a befutó a Fellegvárnál volt. A szakaszon előzetesen kiscsoportos sprintbefutót vártak. A legnagyobb esélyes Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) volt, a szakasz és az utolsó emelkedő karakterisztikája alapján. Van der Poel mellett Biniam Girmay (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Magnus Cort (EF Education–EasyPost) és Caleb Ewan (Lotto Soudal) győzelme volt várható. A szakasz végül az előzetes várakozások szerint alakult. A nap vesztese Caleb Ewan volt, aki a hajrában pár méterrel a cél előtt esett, elveszítve a harmadik helyet.  Van der Poel győzelme azt jelentette, hogy az első Giro-indulásán azonnal meg tudta szerezni az összetettben első helyért járó rózsaszín trikót.

2. szakasz 

A budapesti időfutam rajtja a Hősök terén, a befutó a Mátyás-templom előtt, a Szentháromság téren volt, a Várban. Az időfutam legnagyobb esélyesének a szakasz előtt a korábbi Giro győztes Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) számított. Mellette az esélyesek között szerepelt az első szakaszt is nyerő Mathieu van de Poel, Matteo Sobrero (BikeExchange–Jayco) , a 2021-es olasz időfutam-bajnok, Eduardo Affini (Jumbo-Visma), a 2018-as olasz időfutam-bajnok, valamint João Almeida (UAE Team Emirates). A szakaszt végül meglepetésre az összetettben is esélyes Simon Yates nyerte, az összetettet továbbra is van der Poel vezette. Sobrero a jó eredményének köszönhetően átvette a legjobb fiatalnak járó fehér trikót.

3. szakasz 

A szakasz Kaposvárról Balatonfüredre Nagybajomon, Böhönyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Hévízen, Keszthelyen, Köveskálon és Tihanyon át vezetett. A befutóra sprintbefutót vártak, azaz a mezőny egyszerre történő beérkezésével számoltak. A szakaszgyőzelemre Caleb Ewant (Lotto Soudal) és Mark Cavendisht (Quick-Step–Alpha Vinyl) tarották a legnagyobb esélyesnek, mindketten számos Giro-szakaszgyőzelemmel rendelkeztek már. Mellettük Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) és Arnaud Démare, Valter Attila csapattársa (Groupama–FDJ) volt még, akire figyelni kellett. A szakasz végül az elvárásoknak megfelelően alakult, Cavendish biztos győzelmével.

4. szakasz 

A 4. szakasz az első olaszországi, egyben az első, jelentősebb szintkülönbséggel rendelkező szakasz a 2022-es Girón. A versenyzőknek a befutó előtt az Etnát kell megmászni egy több mint 22 kilométeres emelkedővel. A rajt előtt a szakasz megnyerésére az összetett versenyben is esélyes versenyzők győzelmét, vagy szökésből történő győzelmet várnak. Előbbire Simon Yates (BikeExchange–Jayco), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team) volt a leginkább esélyes, míg potenciális szökevényként Alessandro de Marchi (Israel – Premier Tech), Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Lennard Kämna (Bora–Hansgrohe) és Pello Bilbao (Bahrain Victorious) neve merült fel. A versenyen végül egy 14 fős, Fetter Erik részvételével történő szökés alakult ki, amelyből az előzetesen is esélyesnek jelzett Lennard Kämna került ki győztesen. Az eddig a rózsaszín trikót viselő van der Poel közel 23 perces hátránnyal ért célba, így az összetett vezetést, és ezzel a trikót a szakasz második helyezettje, a Trek–Segafredo versenyzője, Juan Pedro López vette át. Az összetett esélyesek közül Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team) csipőproblémák miatt feladta a versenyt.

5. szakasz 
Az ötödik szakaszon ismét a sprinterek versenyét várják előzetesen, a legnagyobb esélyesnek a Balatonfüreden is nyertes Mark Cavendish számított, akinek Arnaud Démare, Caleb Ewan és Biniam Girmay lehetett az ellenfele. A szakaszt végül Valter Attila csapattársa, Arnaud Démare nyerte, miután több sprintert, így Cavendisht és Ewant is leszakított a mezőny a szakasz közepén lévő hegyen, a Portella Mandrazzin. Démare ezzel a ciklámen trikót is átvette.

6. szakasz 

A 6. szakasz karakterisztikája alapján ismét mezőnybefutó volt várható, a legnagyobb esélyesnek ismét a sprinterek, Mark Cavendish, Caleb Ewan, illetve az 5. szakaszt megnyerő Arnaud Démare számított. A befutó végül ennek megfelelően zajlott le, a célfotó alapján Démare szerezte meg a második győzelmét a 2022-es Girón.

7. szakasz 
A több, nem kiemelkedően nehéz heggyel dúsított szakasz a szökevényeknek kedvez. Az esélyesek között Bauke Mollema (Trek–Segafredo), Diego Ulissi, Davide Formolo (mindkettő UAE Team Emirates), Magnus Cort (EF Education–EasyPost), Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Mauro Schmid (Quick-Step–Alpha Vinyl) és az ezen a Giron már korábban szakaszokat nyerő Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) és Lennard Kämna (Bora–Hansgrohe) neve merült fel. A lehetséges esélyesek között Valter Attila (Groupama - FDJ) neve is megjelent. Végül a szökevények közül a Jumbo-Vismás Koen Bouwman bizonyult a legjobbnak, aki szakaszgyőzelmével a kék trikót is átvette.

8. szakasz 
A Nápoly környéki városi szakaszt sokan hasonlították a klasszikus egynapos versenyekhez, a számos kisebb-nagyobb emelkedővel tarkított pályakarakter miatt. A legnagyobb esélyesnek ezért Mathieu van de Poel és Biniam Girmay számított. A szakaszon a két versenyző végül egymásra figyelt, így egy négyfős szökevénycsoport el tudott tőlük szakadni, melyet már nem tudtak utolérni. A szakaszt a rutinos Thomas De Gendt nyerte meg, aki a Girón utoljára 2012-ben tudott szakaszt nyerni.

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz 

A szakasz profilja előzetesen egyaránt kedvezett az összetettben élen állóknak, különösen Richard Carapaznak, de a szökevényeknek is. Lehetséges nyertesként Carapaz mellett Simon Yatest (BikeExchange–Jayco), Alejandro Valverdét (Movistar), Vincenzo Nibalit (Astana Qazaqstan), Bauke Mollemát (Trek–Segafredo), Wout Poelst (Bahrain Victorious), Lennard Kämnat (Bora–Hansgrohe) tippelték, végül Giulio Ciccone (Trek–Segafredo) ért be a célba elsőként a szökevények közül.

16. szakasz 

A szakasz a 2022-es Giro d'Italia legnagyobb szintkülönbségű szakasza volt, összesen 5440 méter szintkülönbséggel, a kerékpárosoknak a Mortirolot is meg kellett mászniuk. Az előzetes esélyek alapján mind az összetettben élen állók (Richard Carapaz, Jai Hindley) győzelme elképzelhető volt, mind az, hogy sikeres lesz a szökés. A szökevények között az esélyesek között szerepelt Simon Yates (BikeExchange–Jayco), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Giulio Ciccone (Trek–Segafredo) és Wout Poels (Bahrain Victorious) neve is. Bár az előzetes tippek jók voltak, és a szökevények között megjelentek a felsoroltak, a szökésből végül a cseh Jan Hirt (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux) került ki szakaszgyőztesként, akinek ez volt az első Grand Tour győzelme.

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Giro
Giro d’Italia